Сен-Понси́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Массьяк. Округ коммуны — Сен-Флур.

Код INSEE коммуны — 15207.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 70 км южнее Клермон-Феррана, в 65 км к северо-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 324 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 179 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 138 были экономически активными, 41 — неактивными (показатель активности — 77,1 %, в 1999 году было 65,1 %). Из 138 активных работали 134 человека (79 мужчин и 55 женщин), безработных было 4 (3 мужчин и 1 женщина). Среди 41 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Понси (XII век). Памятник истории с 1944 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь